Bourba peut désigner :
 Bourba, un titre nobiliaire de l'Empire du Djolof
 Bourba, une localité du Burkina Faso